Ла Пуенте Вијеха има више значења:

 Ла Пуенте Вијеха (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте Вијеха (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику